Komé kan syfta på följande platser:

Benin 

 Comè, ort,

Burkina Faso 

 Koné (ort), Centre-Ouest, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar